Epidendrum pusillum peut faire référence à:

 Epidendrum pusillum L., Sp. Pl. ed. 2: 1352 (1763) - voir: Erycina pusilla (L.) N.H.Williams & M.W.Chase, Lindleyana 16: 136 (2001)
 Epidendrum pusillum J.Koenig in A.J.Retzius, Observ. Bot. 6: 49 (1791), nom. illeg. - voir: Taeniophyllum pusillum (Willd.) Seidenf. & Ormerod in G.Seidenfaden, Descr. Epidendrorum J.G.König: 23 (1995)
 Epidendrum pusillum Rolfe, Gard. Chron., III, 16: 669 (1894), nom. illeg. - voir: Encyclia bracteata Schltr. ex Hoehne, Album Orchid. Bras.: t. 33 (1930)

Homonymie de taxons en biologie
Synonyme d'espèce d'Orchidaceae (nom scientifique)